Gianluigi Melega – giornalista, scrittore e politico italiano
 Marco Melega – imprenditore e produttore discografico italiano